Agna de Valldaura (Barcelona, 1853 - 1930), escriptora i folklorista
 Casa nova de Valldaura
 Casa vella de Valldaura, masia al municipi d'Olvan (Berguedà) 
 Església de Valldaura (Manresa) 
 Estació de Valldaura, estació de la L3 del Metro de Barcelona sota el Passeig de Valldaura al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona 
 Margarita Valldaura (València ?, 1505 - 1552), burgesa valenciana, esposa de Joan Lluís Vives 
 Palau reial de Valldaura o Can Valldaura, edifici prop del Forat del Vent al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
 Santa Maria de Valldaura (Olvan)
 Sofia Valldaura, personatge de ficció de la novel·la Mirall trencat de Mercè Rodoreda 
 Turó de Valldaura, muntanya a la serra de Collserola, entre els municipis de Barcelona i Cerdanyola del Vallès